A 2020. évi nyári olimpiai játékokon az atlétika férfi tízpróba versenyszámát 2021. augusztus 4-5-között rendezték Tokióban. A számot a kanadai Damian Warner nyerte 9018 pontos új olimpiai csúccsal.

Rekordok 
A versenyt megelőzően ezek a rekordok voltak érvényben:

A versenyen új olimpiai rekord született.

Eredmények 
Az eredmények méterben értendők. A rövidítések jelentése a következő:

100 méteres síkfutás

Távolugrás

Súlylökés

Magasugrás

400 méteres síkfutás

110 méteres gátfutás

Diszkoszvetés

Rúdugrás

Gerelyhajítás

1500 méteres síkfutás

Végeredmény

Jegyzetek

Források 

ftizproba